Автомат може да се отнася за:

 Математически модел Краен автомат
 Оръжието Автомат
 Автомат – механизъм, който извършва действия самостоятелно
 Автомат за продажба на дребни стоки – монетно устройство за продажба на различни хранителни или нехранителни стоки и напитки

Вижте също 
 Автоматизация
 Банков автомат
 Телефонен автомат
 Игрален автомат